Por Manco Cápac puede referirse a:

 Manco Cápac el primer gobernador de la etnia inca en Cuzco.
 Manco Inca Yupanqui, también conocido como Manco Cápac II, el primero de los cuatro rebeldes incas de Vilcabamba.
 Manco Cápac, navío perteneciente a la Flota del Titicaca.
Manco Cápac, un monitor.
Manco Cápac, película de 2020.